Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Winston-Salem Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl mexicko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky, který ve čtvrtfinále podlehl německé dvojici Andre Begemann a Martin Emmrich.

Vítězem se stala první nasazená dvojice Daniel Nestor a Leander Paes, kteří ve finále zvítězili nad filipínsko-britským párem Treat Conrad Huey a Dominic Inglot poměrem 7–6 a 7–5.

Nasazení párů 
 ' Daniel Nestor /  Leander Paes (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (odstoupili)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2013